De Iulis – cognome italiano
 Palazzo De Iulis – palazzo di Sturno